Museum of Science and Industry steht für:
 Museum of Science and Industry (Birmingham)
 Museum of Science and Industry (Chicago)
 Museum of Science and Industry (Tampa)
 das heutige Science and Industry Museum in Manchester (bis 2018)